Les Élections régionales de 1969 dans le land de Vienne (Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 1969) se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

1969
Vienne (land)
Avril 1969